Het onderdeel marathon op de IAAF wereldkampioenschappen atletiek 2005 in het Finse Helsinki werd op 13 augustus (mannen) en 14 augustus (vrouwen) gehouden.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

IAAF wereldkampioenschap marathon
Marathon in 2005
Sportevenement in Helsinki
Atletiekwedstrijd in Finland
Atletiek